Albert Dagnant est un acteur français né en 1915 et mort en 1980. 
 Josée Dayan, née Dagnant  (née en 1943), cinéaste française.